Michail Kuzněcov může být:
 Michail Kuzněcov (kanoista) (* 1985) – ruský vodní slalomář, kanoista
 Michail Kuzněcov (krasobruslař) (* 1988) – ruský krasobruslař
 Michail Kuzněcov (veslař) (* 1952) – ruský veslař